Diego Pertejo Canseco (León, 13 de noviembre de 2001), más conocido como Diego Percan,  es un futbolista profesional español que ocupa la posición de delantero y juega en la Cultural y Deportiva Leonesa de la Primera División RFEF.

Trayectoria 

Diego Percan es un jugador formado en la cantera del Club Deportivo San Lorenzo de León y de la Cultural y Deportiva Leonesa. En la temporada 2020-21, forma parte de la plantilla del Júpiter Leonés de la Tercera División de España, donde juega durante dos temporadas.

El 2 de mayo de 2021, hace su debut con la Cultural y Deportiva Leonesa en la Segunda División B de España, en un encuentro frente al Real Club Celta de Vigo "B".

En la temporada 2021-22, forma parte de la plantilla de la Cultural y Deportiva Leonesa de la Primera División RFEF, donde juega 18 partidos en los que anota un gol.
 
En la temporada 2022-23, se afianzaría en la Cultural y Deportiva Leonesa de la Primera División RFEF, destacando como goleador.

Clubes

Referencias

Enlaces externos 
 Perfil en transfermarkt

Futbolistas de la provincia de León
Futbolistas de la Cultural y Deportiva Leonesa "B" Júpiter Leonés
Futbolistas de la Cultural y Deportiva Leonesa en los años 2020